Alí Bey al-Kabir, governador d'Egipte del .
 Alí Bey ben Uthman al-Abbasí, el viatger i espia català de nom Domènech Badia i Leblich.